Christian Reitz ist der Name folgender Personen:

* Christian Reitz (Kameramann) (* 1960), deutscher Kameramann
 Christian Reitz (Sportschütze) (* 1987), deutscher Sportschütze